Moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo puede referirse a los siguientes acontecimientos políticos:
 Primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo; desarrollada entre el 25 de noviembre al 7 de diciembre de 2021.
 Segundo proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo; desarrollada entre el 8 y el 28 de marzo de 2022.
 Tercer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo; desarrollada entre el 29 de noviembre de 2022 al 7 de diciembre de 2022.